

Зарічний сільський округ — адміністративна одиниця, Єсільський район, Північно-Казахстанська область
 Зарічний сільський округ — адміністративна одиниця, Конаєвська міська адміністрація, Алматинська область
 Зарічний сільський округ — адміністративна одиниця, Костанайський район, Костанайська область
 Зарічний сільський округ — адміністративна одиниця, Нуринський район, Карагандинська область